Натуральне число 779
 779 рік до нашої ери
 779 рік нашої ери